В парному розряді жіночого тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Татьяна Гарбін і Жанетта Гусарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Марія Хосе Мартінес Санчес і Анабель Медіна Гаррігес 4–6, 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Татьяна Гарбін /  Жанетта Гусарова (чемпіонки)
 Марія Хосе Мартінес Санчес /  Анабель Медіна Гаррігес (фінал)

 Оса Свенссон /  Сільвія Плішке (півфінал)
 Александра Фусаї /  Марія Емілія Салерні (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Internazionali Femminili di Palermo